|-
| 158501 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158502 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158503 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158504 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158505 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158506 - ||  || 13 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158507 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158508 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158509 - ||  || 11 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158510 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158511 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158512 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158513 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158514 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158515 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158516 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158517 - ||  || 14 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158518 - ||  || 14 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158519 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158520 - ||  || 19 martie 2002 ||  || 
|-
| 158521 - ||  || 20 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158522 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158523 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158524 - ||  || 2 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 158525 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158526 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158527 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158528 - ||  || 2 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158529 - ||  || 2 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158530 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158531 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158532 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158533 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158534 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158535 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158536 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158537 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158538 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158539 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158540 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158541 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158542 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158543 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158544 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158545 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158546 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158547 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158548 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158549 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158550 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158551 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158552 - ||  || 18 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158553 - ||  || 4 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158554 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158555 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158556 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 158557 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158558 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158559 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158560 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158561 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158562 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158563 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158564 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158565 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158566 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158567 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158568 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158569 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158570 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158571 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158572 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158573 - ||  || 4 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158574 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158575 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158576 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158577 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158578 - || 2002 KQ || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158579 - ||  || 17 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158580 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158581 - ||  || 3 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158582 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158583 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158584 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158585 - ||  || 9 iunie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 158586 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158587 - ||  || 11 iunie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158588 - ||  || 22 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158589 Snodgrass ||  || 23 iunie 2002 ||  || 
|-
| 158590 - || 2002 NC || 1 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158591 - ||  || 8 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158592 - ||  || 10 iulie 2002 ||  || 
|-
| 158593 - ||  || 15 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158594 - ||  || 1 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158595 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 158596 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158597 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158598 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158599 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158600 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-